Моника Крус Санчес (; род. 16 марта 1977) — испанская актриса и танцовщица. Младшая сестра актрисы Пенелопы Крус.

Ранние годы 
Дочь парикмахера Энкарны Санчес и автомеханика Эдуардо Круса. Её старшая сестра Пенелопа — известная актриса, младший брат Эдуардо (род. 1986) — испанский поп-певец.
Моника росла в Алькобендасе, рабочем пригороде Мадрида. Танцами занимается с 4 лет. Окончила Королевскую академию танца () и Институт классического балета в Мадриде, выступала в составе всемирно известной труппы Хоакина Кортеса.

Карьера 
В 2007 году получила премию «Capri Fiction Award» за роль в фильме «Расследование». В 2010 году участвовала в съёмках фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Во второй половине съёмок беременность её сестры Пенелопы была уже заметна, и Моника была её дублёршей при съёмках с дальних ракурсов.

Личная жизнь 
У Крус есть дочь — Антонелла Крус Санчес (род. 2013), зачатая при помощи искусственного осеменения.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Танцоры фламенко